Грасс-Велли () — город, расположенный в округе Шерман штата Орегон, США. По данным переписи населения 2010 года в городе проживало 164 человека.

География 
По данным Бюро переписи населения США, общая площадь города составляет 1,32 км².

Население 

Согласно переписи населения 2010 года в городе проживало 164 человека. Плотность населения 124,2 чел./км². Расовый состав города: 97,0 % — белые, 0,6 % — коренные жители США, 0,6 % — представители других рас, 1,8 % — представители двух и более рас. Число испаноязычных жителей любых рас составило 3,0 %.

Население города по возрастному признаку распределилось таким образом: 21,3 % — жители моложе 18-ти лет, 2,4 % находились в возрасте от 18 до 24-х лет, 18,2 % находились в возрасте от 25 до 44-х лет, 29,3 % находились в возрасте от 45 до 64-х лет, 28,7 % — лица 65 лет и старше. Гендерный состав: 54,3 % — женщины и 45,7 % — мужчины.

Достопримечательности 
К востоку от города расположена Орегонская гоночная трасса длиной 3,7 км для соревнований между автомобилями, картами и мотоциклами. Трасса была открыта в ноябре 2008 года.

Примечания

Ссылки 
 Entry for Grass Valley in the Oregon Blue Book 
 Profile of Grass Valley from Sherman County 
 Historic photos of Grass Valley from Salem Public Library 

Города Орегона
Населённые пункты округа Шерман (Орегон)